Список видів роду Dendrobium:

Список, який містить 1523 визнаних видів роду Dendrobium з родини орхідних (Orchidaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Dendrobium на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Dendrobium на сайті «International Plant Names Index» 
 Dendrobium на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Dendrobium на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Dendrobium на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Dendrobium
Dendrobium